El término psi o el acrónimo PSI pueden referirse a:

 Psi (Ψ, ψ), vigesimotercera letra del alfabeto griego.
 Psi, letra asociada a la psicología, ciencia que estudia la conducta.
 psi (libras por pulgada cuadrada), unidad de presión del sistema anglosajón de unidades.
 PSI, cliente de mensajería instantánea.
 PSI, abreviatura en Español de Para Su Información.
 PSI, fenotipo de microorganismos en la levadura de cerveza (Saccharomyces cerevísiae) que se puede ver afectado por priones.
 psi: en parapsicología, un término para referirse de manera global a ciertos fenómenos paranormales como la telequinesis o la percepción extrasensorial.
 PSI-20: Índice bursátil portugués.
 Partido Socialista Italiano, antiguo partido político italiano fundado en 1892.
 Partido Socialista Italiano, partido político italiano fundado en 2007.
 Partido Socialista del Interior, antiguo nombre del Partido Socialista Popular (PSP), partido político español.

 Partido Socialista Independiente, partido político de Argentina entre 1927 y 1943.
 Partido Socialista Independiente, partido político de los Países Bajos entre 1932 y 1935.
 Poderes psíquicos, en el marco de los videojuegos EarthBound.
 Políticas de Seguridad Informática.